Biskopskulla kan syfta på:

 Biskopskulla socken – en socken i Uppland
 Biskopskulla landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Biskopskulla församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2010
 Biskopskulla kyrka – en församlingskyrka i Lagunda församling
 Biskopskulla distrikt – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län